Каменное — озеро на территории Костомукшского городского округа Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 3,1 км², площадь водосборного бассейна — 13,9 км². Располагается на высоте 229,4 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная. Берега изрезанные, каменисто-песчаные.

Из залива на северо-восточной стороне озера вытекает река Каменка, впадающая в реку Хейняйоки. Последняя впадает в реку Толлойоки, которая в свою очередь впадает в озеро Верхнее Куйто.

В южной части озера расположен один относительно крупный (по масштабам водоёма) остров без названия.

Озеро расположено в 0,9 км от Российско-финляндской границы.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000811102000004036.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Ливойоки
Озёра Костомукшского городского округа